

Dominikana 
 Sabana de la Mar
 Sabana Iglesia
 Sabana Yegua

Kolumbia 
 Sabanas de San Ángel
 Sabana de Torres

Wenezuela 
 Sabana de Parra